Ecuador
Olmedo kanton, Loja tartomány kantonja
Olmedo kanton, Manabí tartomány kantonja